

Televisione
 Goede tijden, slechte tijden – soap opera olandese, in onda dal 1990

Musica
 Goede tijden, slechte tijden – canzone/singolo del gruppo olandese Heideroosjes del 1995
 Goede tijden, slechte tijden – canzone/singolo di Lisa Boray e Louis de Vries del 1991, sigla della soap opera omonima
 Goede tijden, slechte tijden: Het album – album del 1995, con le canzoni della soap opera Goede tijden, slechte tijden